Carides ist der Familienname folgender Personen:

 Gia Carides (* 1964), australische Schauspielerin
 Zoe Carides (* 1962), australische Schauspielerin